Атминап (Манап; ; IV век до н. э.) — македонский сатрап Парфии и Гиркании, парфянин по происхождению.

Биография 
Атминап был вынужден бежать из Персии во время правления Артаксеркса Оха. Изгнанник нашел убежище у македонского царя Филиппа II. По всей видимости, там он познакомился с наследником — будущим Александром Великим.

Имя Атминапа вновь упоминается в источниках при описании обстоятельств бескровной сдачи Египта в 322 году до н. э. победоносной македонской армии последним ахеменидским наместником страны Мазаком.

Впоследствии, находясь в Гиркании, Александр назначил в 330 году до н. э. Атминапа «сатрапом парфиев и гирканов». При этом «Тлеполема, сына Пифофана, одного из „друзей“, он поставил наблюдать за тем, что делается в Парфии и Гиркании».

Однако вскоре по неизвестным причинам Атминап был заменен Фратаферном. Кошеленко Г. А. полагает, что это было связано не с какими-то проступками Атминапа, а «необходимостью противостоять деятельности Барзана, посланного в Парфию в должности сатрапа Бессом».

Дальнейшая судьба Атминапа неизвестна.

Литература 
 Первичные источники
 Арриан. Анабасис Александра (III.22.1)
 Квинт Курций Руф. История Александра Великого (VI.4.25, VIII.3.17.)

 Исследования
 Кошеленко Г. А., Гаибов В. А. Судьбы сатрапов Востока. Эпоха Александра Македонского. // Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. XVII. Москва-Магнитогорск-Новосибирск, 2007. С. 202—222.

Сатрапы империи Александра Македонского
Правители Гиркании
Сатрапы Парфии
Правители Азии IV века до н. э.